Labriola ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Labriola (1843–1904), italienischer Philosoph und Hochschullehrer
 David Labriola (* 1960), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Frieda Menshausen-Labriola (1861–1939), deutsche Malerin
 Jerry Labriola, US-amerikanischer Kinderarzt, Autor und Politiker
 Jerry Labriola junior, US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker